9e Legerkorps (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 9e Legerkorps (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid
 9e Legerkorps (Union) - Amerikaanse legereenheid tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog
 9e Legerkorps (Kroatië) - Kroatische legereenheid (Waffen SS)
 9e Legerkorps (Duitse rijk) - Duitse legereenheid
 9e Legerkorps (Frankrijk) - Franse legereenheid
 9e Legerkorps (Wehrmacht)

Zie ook
 9e Leger (doorverwijspagina)